Live at Montreux 2003 peut désigner :

 Live at Montreux 2003, un album de Yes sorti le  ;
 Live at Montreux 2003, un album de Jamiroquaï sorti le .